Zwaartepunt, het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is
 Zwaartepunt van een driehoek, een element uit de wiskunde, zie zwaartelijn
 Zwaartepunt ter aanduiding van het belangrijkste (onder)deel of aspect van een zaak